Le Voyeur é um curta-metragem brasileiro estrelado por Sílvia Pfeifer e Vinícius Manne. Ficção com duração de 14 minutos, o curta foi dirigido por Cristiana Fontes e lançado em 2000.

Sinopse
O filme conta a história de um homem (ou vários) numa personalidade desdobrada, em busca de uma fixação ou na fixação de uma busca. Um voyeur apaixonado, que absorveu a personalidade de sua mulher, já que por morte dela (ou por tê-lo abandonado) ela se torna irrecuperável.

Ficha técnica 
Direção: Cristiana Fontes
Tipo: Ficção
Formato: 35mm
Ano Produção: 2000
Origem: Brasil (Rio de Janeiro)
Cor/PB: cor
Duração: 14 min.
Roteiro: Millor Fernandes, Cristiana Fontes
Fotografia: José Guerra
Operador de Câmera: José Guerra
Direção de Arte: kika lopes
Som: José Moreau Louzerio
Edição de Som: José Moreau Louzeiro, Carlos Cox
Música: Sérgio Saraceni
Montagem: Isabelle Rathery
Edição: Isabelle Rathery
Produção Executiva: Cristiana Fontes, Maria Wilma Marigo
Produção: Cristiana Fontes
Cenografia: kika Lopes
Figurino: Rosangela Nascimento
Produtora: Elas Produções Artísticas Cinematográficas Ltda.

Ligações externas
 Curta Agora - perfil
 Porta-Curtas - perfil

Filmes do Brasil de 2000
Filmes em língua portuguesa
Curtas-metragens do Brasil